Lök kan syfta på:

Lökar – ett växtsläkte Allium med omkring 550–700 arter
Lök (art) –  en växtart Allium cepa i familjen lökväxter, även kallad  matlök
 Luftlök – en hybrid i familjen lökväxter mellan lök och piplök
Purjolök – en tvåårig lökväxt från trakterna kring Medelhavet
Vitlök – en lökväxt
Lök (växtdel) – en del av en växt som finns under jorden